Квіткоріг, або антоцерос (Anthoceros) — рід мохоподібних рослин класу антоцеротопсиди (Anthocerotopsida) родини квіткорогових (Anthocerotaceae). Налічує понад 150 видів, що поширені в усіх частинах світу, особливо у тропіках. В Україні трапляється 2 види.

Опис 
Слань здебільшого розеткоподібна, з лопатевим краєм, з колоніями ностока в слизових порожнинах. Спорогон довгий (1-10 см завдовжки), спочатку зелений, при дозріванні стає чорним. Спори темні, аж до чорних. Протонема слабкорозвинена.

Класифікація 
Цей список видів може бути неповним:

 Anthoceros adscendens
 Квіткоріг польовий (Anthoceros agrestis)
 Anthoceros alatifrons 
 Anthoceros angustus
 Anthoceros arsenii
 Anthoceros atlanticus
 Anthoceros beltrani
 Anthoceros bilobata
 Anthoceros borlanderi
 Anthoceros breutelii
 Anthoceros bulbiculosus
 Anthoceros capricornii
 Anthoceros carnosus
 Anthoceros carolinianus
 Anthoceros catharinensis
 Anthoceros caucasicus
 Anthoceros communis
 Anthoceros constans
 Anthoceros crispulus
 Anthoceros crispus
 Anthoceros cubanus
 Anthoceros cucullatus 
 Anthoceros curnowii
 Anthoceros decurva
 Anthoceros dendroceroides
 Anthoceros dichotomus
 Anthoceros dissectus
 Anthoceros donnelli
 Anthoceros elmeri
 Anthoceros falsinervis
 Anthoceros fimbriatus
 Anthoceros flagellaris
 Anthoceros flavens 
 Anthoceros flexivalvis
 Anthoceros formosae 
 Anthoceros fragilis
 Anthoceros fuciformis
 Anthoceros fusiformis
 Anthoceros giganteus
 Anthoceros glandulosus 
 Anthoceros hallii
 Anthoceros hawaiiensis 
 Anthoceros husnotii
 Anthoceros incrassatus
 Anthoceros japonicus
 Anthoceros koreanus
 Anthoceros kuhlmannii
 Anthoceros kuntzeanus
 Anthoceros laciniatus
 Anthoceros laevis
 Anthoceros lamellatus
 Anthoceros laminiferus
 Anthoceros leiosporus 
 Anthoceros longicapsulus
 Anthoceros lovis
 Anthoceros luzonensis
 Anthoceros macounii
 Anthoceros macrosporus 
 Anthoceros major
 Anthoceros megalosporus
 Anthoceros meridionalis
 Anthoceros minutus
 Anthoceros miyabeanus
 Anthoceros miyosheanus
 Anthoceros moldavicus
 Anthoceros multifidus
 Anthoceros multilobulus
 Anthoceros muscoides 
 Anthoceros nagasakiensis
 Anthoceros olneyi
 Anthoceros orbicularis
 Anthoceros pallens
 Anthoceros papulosus
 Anthoceros parvus
 Anthoceros pearsoni
 Anthoceros philippinensis 
 Anthoceros phymatodes
 Anthoceros pinnatus 
 Anthoceros planus
 Anthoceros polyandrus
 Anthoceros polymorphus
 Anthoceros pringlei 
 Anthoceros pseudohusnotii
 Квіткоріг крапчастий (Anthoceros punctatus)
 Anthoceros ravenelii
 Anthoceros reticulatus
 Anthoceros scarious
 Anthoceros stableri
 Anthoceros stomatifer
 Anthoceros subbrevis 
 Anthoceros subcostatus
 Anthoceros sulcatus
 Anthoceros sumatranus
 Anthoceros tenuis 
 Anthoceros tuberculatus
 Anthoceros tuberosus
 Anthoceros venosus
 Anthoceros vincentianus
 Anthoceros weistii

Примітки

Посилання 
 Бойко М. Ф.  (2008) Чекліст мохоподібних України–Херсон: Айлант, 2008. –229c.ISBN 978-966-630-007-5
 Бойко М. Ф.  (2015). Українські назви мохоподібних. Чорноморськ. бот. ж., 11 (2): 178—216
 БОЙКО М. Ф., БОЙКО Л. М. (2016). Українські назви надродових таксонів мохоподібних України. Чорноморськ. бот. ж., 12 (2): 154—164. doi:10.14255/2308-9628/16.122/5.
 Proskauer, J. (1951). "Studies on Anthocerotales. III". Bull. Torrey Bot. Club 78: 331-349.
 http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00397709#page-1 

Антоцеротовидні
Роди рослин